

Музика 
 Хардкор — важчий та швидший піджанр панк-року.
 Хардкор-техно — жанр електронної музики.
 Хардкор — танцювальна музика.
 Хардкор хіп-хоп — напрямок хіп-хопу.
 Хардкор (електронний)

Інше 
 Хардкор — фільм.
 Хардкор — жанр порнографії.
 Хардкор — найважчий рівень гри.